Во́лтерс () — прізвище англійського та валлійського походження, що буквально означає «син Вотера», яке пов'язане з особовим іменем, що було принесене в Англію та Уельс приблизно в часи норманського завоювання. Ім'я «Волтер» походить від давньонімецького Wald («правило») + Heri («воїн», «вояк»).

Відомі носії прізвища:
 Барбара Волтерс (; 1929—2022) — американська телеведуча, журналістка та письменниця.
 Вернон Волтерс (; 1917—2002) — американський державний діяч і дипломат.
 Дейв Волтерс (;  1987) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2008).
 Джонатан Волтерс (;  1983) — ірландський футболіст, нападник.
 Джулі Волтерс (;  1950) — англійська актриса та письменниця.
 Керран Волтерс (;  1998) — американський кіноактор.
 Ларрі Волтерс (; 1949—1993) — лауреат премії Дарвіна (1982) за здійснення польоту на апараті з повітряних кульок.
  (; 1920—2005) — британський ботанік.
 Мімі Волтерс (; 1962) — американський політик-республіканець.
 Мінетт Волтерс (;  1949) — англійська письменниця детективного жанру.
 Ніколас Волтерс (;  1986) — ямайський боксер–професіонал.
 Пітер Ян Волтерс (;  1948) — нідерландський дипломат.
  (;  1963) — американська акторка і модель.
 Тод Волтерс (;  1960) — американський військовик, генерал ВПС США, командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (з травня 2019 року).
 Шу-Ейб Волтерс (;  1981) — південноафриканський футболіст, воротар.

Примітки